Serpico steht für:

 Frank Serpico (* 1936), ehemaliger US-amerikanischer Beamter des New York Police Department
 Terry Serpico (* 1964), US-amerikanischer Schauspieler und Stuntman
 Serpico (Film), Verfilmung der Biographie Frank Serpicos
 Serpico (Fernsehserie), auf der Biographie Frank Serpico basierende Kriminalserie